Thines ist

 ein Fluss in Frankreich, siehe Thines (Fluss)
 eine ehemalige Gemeinde im französischen Département Ardèche, heute Teil der Gemeinde Malarce-sur-la-Thines
 der Familienname von Norbert Thines (1940–2021), deutscher Fußball-Funktionär

Siehe auch:

 Georges Thinès (1923–2016), belgischer Psychologe und Schriftsteller
 Tienes